Carl Brown peut désigner :
 Carl Brown (1970-), lanceur du disque américain ;
 Carl Brown (1950-), footballeur jamaïcain.